Орден Иуды может означать:
 Орден Иуды — орден, изготовленный в единственном экземпляре в 1709 году по приказу царя Петра І для «награждения» гетмана Мазепы.
 Орден Иуды — медаль-памятник весом 2,5 тонны, изготовленная в Донецкой народной республике для «награждения» Петра Порошенко.
 «Орден Иуды» — авторская рубрика белорусского журналиста Григория Азарёнка, выходящая в рамках программы «Неделя» на телеканале СТВ с января по июль 2021 года.